Lerum kan syfta på:

 Lerum – centralort i Lerums kommun
 Lerums kommun – en kommun i Västra Götalands län (1971–)
 Lerums socken – en socken i Vättle härad, Västergötland
 Lerums församling – en församling i Göteborgs stift
 Lerums kyrka – en kyrkobyggnad i tätorten Lerum
 Lerums distrikt – ett distrikt i Västra Götalands län (2016–)
 Lerums landskommun – en landskommun i Älvsborgs län (1863–1970)
 Lerums station – järnvägsstation längs Västra stambanan